Szőkék előnyben (film) - 1953-as film, fsz. Marilyn Monroe
 Szőkék előnyben (Odaát) - az Odaát c. filmsorozat egyik epizódja